Primo Levi – scrittore, partigiano e chimico italiano (1919-1987)
 Primo Levi – scrittore e giornalista italiano (1853-1917)
 4545 Primolevi – asteroide della fascia principale dedicato a Primo Levi